Imię i nazwisko George Godfrey nosili lub noszą m.in.:
 George Godfrey  (1853-1901) – kanadyjski bokser zawodowy
 George Godfrey (1888-1965) – południowoafrykański pływak
 George Godfrey wł.  Feab S. Williams (1897-1947) – amerykański bokser zawodowy